Рослякова:

 Рослякова, Влада (род. 1987) — топ-модель.
 Рослякова — деревня Вершининской волости Пудожского уезда Олонецкой губернии

Примечания